Sophia van Nassau
Sofie van Zweden (1801-1856)